Argenteau steht für:
 Argenteau (Belgien), belgische Kommune in der Provinz Lüttich
 Argenteau (Adelsgeschlecht), belgisches Adelsgeschlecht

Argenteau ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Charles-Joseph-Benoît d’Argenteau (1787–1879), päpstlicher Diplomat, Nuntius in München
 Eugène Guillaume Alexis von Mercy-Argenteau (1743–1819), österreich-ungarischer Feldzeugmeister
 Florimond Claude von Mercy-Argenteau (1727–1794), österreichischer Diplomat
 Louise de Mercy-Argenteau (1837–1890), belgische Pianistin und Komponistin
 Reinald d‘Argenteau, Seigneur de Houffalize, († 1456/57)